Beavercreek puede referirse a los siguientes lugares:

 Beavercreek (Ohio), ciudad
 Beavercreek (Oregón), lugar designado por el censo
 Municipio de Beavercreek (condado de Greene, Ohio)